Szczecin Port Centralny (lokomotywownia)
 Szczecin Port Centralny (stacja kolejowa)